SM U 23 war ein deutsches U-Boot der kaiserlichen Marine und wurde im Ersten Weltkrieg eingesetzt.

Geschichte 
U 23 wurde am 18. März 1911 bei der Germaniawerft Kiel in Auftrag gegeben. Die Indienststellung erfolgte am 11. September 1913.

Beim Angriff auf die britische U-Boot-Falle Princess Louise am 20. Juli 1915 wurde U 23 vom britischen U-Boot C 27 durch einen Torpedo versenkt. Die letzte Position war . Von der – zu diesem Zeitpunkt 34-köpfigen – Besatzung überlebten zehn, 24 Männer wurden getötet.

Kommandanten 
 Erwin Weisbach (1. August 1914 bis 25. November 1914)
 Hans Adam (26. November 1914 bis 17. Dezember 1914)
 Egenolf von Berckheim (18. Dezember 1914 bis 12. Januar 1915)
 Hans Schultheß (13. Januar 1915 bis 20. Juli 1915)

Weblinks 
Typbeschreibung der U 23-Klasse (englisch)

Militär-U-Boot (Kaiserliche Marine)
Germaniawerft
Schiffsverlust im Ersten Weltkrieg
Schiffsverlust 1915
U-Boot im Ersten Weltkrieg